В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Albuquerque 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Джиджі Фернандес здобула титул, у фіналі перемігши Жулі Алар 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Жулі Алар (фінал)
  Джиджі Фернандес (переможниця)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  С'юзен Слоун (півфінал)

 Патті Фендік (1-ше коло)
 Елна Рейнах (півфінал)
 Лінда Феррандо (чвертьфінал)
 Марін Гарпер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1991